Агкацев Владимир Михайлович ( — ) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС.

Биография 
Родился в селении Майрамадаг (ныне Алагирский район, Северная Осетия) в крестьянской семье.

Окончил Северо-Осетинскую советско-партийную школу в 1932 году, партийно-советское отделение Комвуза (Грозный) в 1938 году.

Член ВКП(б) с 1939 года. В конце 1930-х годов — заведующий особым сектором Северо-Осетинского обкома ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны — начальник хозяйственного отдела Управления НКВД СССР по Северо-Осетинской АССР.

С мая 1943 года — заместитель председателя Совета народных комиссаров Северо-Осетинской АССР. С 1946 года обучался в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).

С 30 ноября 1953 года по август 1961 года — первый секретарем Северо-Осетинского обкома КПСС.

В 1956—1961 — член Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1961—1963 годах — инспектор ЦК КПСС.

В 1963—1973 годах — главный инспектор Комитета народного контроля СССР.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 медали «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Германией».

Память 
Мемориальная доска во Владикавказе на улице Бутырина на доме № 16а, где проживал Владимир Агкацев. Установлена 25 апреля 2014 года. Автор: скульптор Ибрагим Хаев.

Примечания

Ссылки 
 Агкацев Владимир Михайлович — 105 лет со дня рождения
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Документальный фильм «Владимир Агкацев. Память не умрет»

Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Северо-Осетинского обкома КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС